Дзидра Яновна Калнине (; 1924 — 2015) — советский, латышский врач. Народный врач СССР (1979).

Биография 
Родилась 5 июля 1924 года в Крустпилсской волости (ныне в Крустпилсском крае, Латвия). 

В 1944 году окончила Плявинясскую гимназию, в 1950 — Латвийский государственный университет, медицинский факультет. 

С 1950 по 1986 год — заведующая Дзербенской сельской амбулаторией Цесисского района (ныне Вецпиебалгского края) Латвии.

Умерла 1 февраля 2015 года. Похоронена в Дзербене.

Звания и награды 
 Заслуженный врач Латвийской ССР (1967)
 Народный врач СССР (1979)
 Орден Ленина (1971)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Латвийского университета